Терехино и Терёхино — название населённых пунктов в России:
 Терехино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Терехино — село в Руднянском районе Волгоградской области, упразднено в 1978 г.
 Терехино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Терехино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Терёхино — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Терехино — деревня в Топкинском районе Кемеровской области.
 Терёхино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Терехино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Терехино — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Терехино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Терехино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 

 Малотерёхино